Борис Орло́вский: Орловский, Борис Иванович (настоящая фамилия — Смирнов; 1793—1837) — российский скульптор.
 Орловский, Борис Павлович (род. 1993) — украинский футболист.